Теттнанг:

 Теттнанг — небольшое княжество в юго-западной части Священной Римской империи
 Теттнанг — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг